Dit is een lijst van kastelen in de Belgische provincie Waals-Brabant. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel.

|-
| Kasteel van Argenteuil || Waterloo || Waterloo || 19e en 20e eeuw ||  || 2 kastelen  ||  ||
|-
| Bacquelainekasteel || Longueville|| Chaumont-Gistoux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Baudemont || Itter || Itter ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bierbais || Hévillers || Mont-Saint-Guibert ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Blanmont || Blanmont || Chastre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bois-Seigneur-Isaac || Bois-Seigneur-Isaac || Eigenbrakel ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Bonlez|| Bonlez || Chaumont-Gistoux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Bousval || Bousval || Genepiën ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Braine-le-Château || Kasteelbrakel || Kasteelbrakel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Het Burggravenkasteel || Geldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel des Cailloux || Geldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Cense de Glymes || Opgeldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Dalhoutem || Dalhoutem || Genepiën ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Dongelberg || Dongelberg || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Fonteneau || Nijvel || Nijvel ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Geten || Geten || Orp-Jauche ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Genval || Genval || Rixensart ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Gentinnes || Gentinnes || Chastre ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Ghobert || Geldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Goblet d'Alviella || Court-Saint-Étienne || Court-Saint-Étienne ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel van Heilissem || Heilissem || Heilissem ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel l'Hermite || Eigenbrakel || Eigenbrakel ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel des Italiens || Klabbeek || Tubeke ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Itter || Itter (België) || Itter (België) ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel du Lac || Genval || Rixensart ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Linsmeel || Linsmeel || Hélécine ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Moriensart || Céroux-Mousty || Ottignies-Louvain-la-Neuve ||13e eeuw  ||  || donjon ||  ||
|-
| Kasteel Opheylissem || Opheylissem || Hélécine || 18e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Opprebais ||  Opprebais|| Incourt ||13e eeuw  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Ottignies || Ottignies || Ottignies-Louvain-la-Neuve ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Pastur || Geldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Piétrebais || Piétrebais || Incourt ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Potte || Nijvel || Nijvel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel de Quirini || Dion-Valmont || Chaumont-Gistoux ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Rixensart || Rixensart || Rixensart || 16e eeuw ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Rose || Orp-le-Petit || Orp-Jauche ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Savenel || Nethen || Graven ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel Solvay || Terhulpen || Terhulpen ||  ||  ||  ||  ||
|-
|  Kasteel van Thy|| Baisy-Thy || Genepiën ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château de la Tournette || Nijvel || Nijvel ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Château de la Vicomté || Geldenaken || Geldenaken ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Walhain || Walhain-Saint-Paul || Walhain ||  ||  ||  ||  || 
|-
| Kasteel-boerderij van Zeebroeck || Nethen || Graven ||  ||  ||  ||  ||
|-
| Kasteel van Zittert-Lummen || Zittert-Lummen || Geldenaken ||  ||  ||  || || 
|}

Zie ook
 Lijst van kastelen in België

 
Waals-Brabant
Kastelen